Disneyland Resort Line (MTR) - Hong Kong
 Disney Resort Line - Japan